Рио-Уртадо () — коммуна в Чили. Административный центр коммуны — посёлок Уртадо. Население посёлка — 581 человек (2002). Посёлок и коммуна входит в состав провинции Лимари и области Кокимбо.

Территория — 2 180 км². Численность населения — 4 278 жителя (2017). Плотность населения — 1,96 чел./км².

Расположение 
Посёлок расположен в 67 км на юго-восток от административного центра области города Ла-Серена.

Коммуна граничит:
 на севере — коммуна Викунья
 на северо-востоке — коммуна Пайгуано
 на востоке — провинция Сан-Хуан (Аргентина)
 на юге — коммуна Монте-Патрия
 на юго-западе — коммуна Овалье
 на западе — коммуна Андакольо

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2017 г Национальным институтом статистики (INE), население коммуны составляет:

Важнейшие населенные пункты

Ссылки 
 Коммуна Рио-Уртадо (citypopulation.de)

Примечания 

Коммуны Чили
Города Чили